Болованешти има више значења:

 Болованешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Болованешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији